Toto je přehled všech týmů, které kdy hrály v nejvyšší fotbalové soutěži Československa a Česka včetně souhrnných statistik.
 V sezónách 1925-1993/94 byly udělovány za výhru 2 body, historická tabulka počítá body 3.
 Týmy Dukla/Marila/FK Příbram počítány dohromady.
 Tým Inter Bratislava-Petržalka, který vznikl sloučením Interu Bratislava a Petržalky, počítán k Interu Bratislava.
 VG - vstřelené góly
 OG - obdržené góly

Poznámky 

Nejvyšší československá fotbalová soutěž
Nejvyšší česká fotbalová soutěž